Nabesna peut désigner :
 Nabesna, une localité des États-Unis en Alaska dans le parc national de Wrangell-St. Elias ;
 la rivière Nabesna, une rivière des États-Unis en Alaska ;
 le glacier Nabesna, un glacier des États-Unis en Alaska.